Сан-Жуан-ду-Параизу (Мараньян) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян.
 Сан-Жуан-ду-Параизу (Минас-Жерайс) — муниципалитет в Бразилии, в штате Минас-Жерайс.